Polské příjmení Korzeniowski má více nositelů:

 Apollo Korzeniowski (1820–1869), polský spisovatel, básník a dramatik
 Józef Teodor Konrad Korzeniowski (1857–1924), anglický spisovatel polského původu známý jako Joseph Conrad
 Robert Korzeniowski (* 1968), bývalý polský sportovec, atlet, který se věnoval sportovní chůzi na 20 km a 50 km

Externí odkazy 
 

Polská příjmení